Бромкамфора (Bromcamphora) — синтетический препарат, основное действующее вещество которого — камфора бромистая. Оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, благоприятно влияет на функции сердечно-сосудистой системы, улучшает сердечную деятельность

Синонимы 
 Камфора бромистая
 Камфора однобромистая
 3-бромкамфора
 Bromcamphora
 Camphora monobromata
 Камфоры монобромат

Общая информация 
Как и другие бромиды, действует успокаивающе; кроме того, улучшает сердечную деятельность. Применяют при повышенной нервной возбудимости, неврастении, неврозах сердца.

Физические свойства 
Бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок камфорного запаха и вкуса. Легко растворим в эфире (1:2), спирте (1:9), хлороформе; очень мало растворим в воде.

Синтез 
Получают прямым галогенированием камфоры.

Форма выпуска 
 порошок и таблетки по 0,15 и 0,25 г,

Хранение 
В хорошо укупоренных банках оранжевого стекла в защищённом от света месте.

Литература 
 Саратиков А. С., «Камфора (Фармакология и клиническое применение)», Томск, 1966
 Рудаков Г. А., «Химия и технология камфоры», 2 изд., М., 1976

Седативные средства